

Imperatori di Germania
Guglielmo I – re di Prussia dal 1861 al 1888 e imperatore di Germania dal 1871 al 1888
Guglielmo II – re di Prussia e imperatore di Germania dal 1888 al 1918

Principi
 Guglielmo di Prussia (1882-1951)
 Guglielmo di Prussia (1906-1940)